Запоро́жец — многозначный термин.

 Запорожец — житель Запорожья или Запорожской Сечи.
 Запорожец — марка советских и украинских заднемоторных легковых автомобилей особо малого класса, выпускавшихся в 1960—1994 годах.
 Запорожец — канонерская лодка Черноморского флота (1887).
 Запорожец — один из первых советских тракторов. Выпускался с 1923 года в Запорожской области УССР.

Топоним 
 
 Запорожец — село, Криворожский район, Днепропетровская область.
 Запорожец — село, Синельниковский район, Днепропетровская область.
 Запорожец — село, Тельмановский район, Донецкая область.
 Запорожец — село, Запорожский район, Запорожская область.
 Запорожец — село, Генический район, Херсонская область.
 
 Запорожец — село, Рыбницкий район, Приднестровье.

Фамилия 
 
 Запорожец, Александра Андрияновна (род. 1920) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Запорожец, Андрей Владимирович (род. 1979) — украинский певец, лидер рок-групп 5’Nizza и SunSay.
 Запорожец, Антон Петрович (1898—1917) — солдат из отряда двинцев; похоронен у Кремлёвской стены.
 Запорожец, Виктор Константинович (1947) — советский боксёр, украинский тренер.
 Запорожец, Герасим Иванович (1913—?) — советский новатор производства, машинист, лауреат Сталинской премии.
 
 Запорожец, Капитон Денисович (Кононов; 1880—1937) — оперный певец.
 Запорожец, Наталия Владимировна (1917—?) — российский советский музыковед.
 Запорожец, Олег Павлович (род. 1947) — советский волейболист, чемпион Европы (1971), мастер спорта международного класса (1972).
 Запорожец, Пётр Кузьмич (1873—1905) — деятель российского революционного движения.
 Запорожец, Сергей Степанович (1923—2001) — Герой Советского Союза.
 Запорожец, Фёдор Яковлевич (1911—1975) — Герой Советского Союза.

См. также